Хользуно́в — русская фамилия. Известные носители:
 Хользунов, Алексей Иванович (1919—1943) — лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.
 Хользунов, Виктор Степанович (1905—1939) — лётчик-бомбардировщик, Герой Советского Союза.